Брук Парк има више значења:
 Брук Парк (Минесота)
 Брук Парк (Охајо)